Imię i nazwisko Francisco Núñez nosili lub noszą m.in.:
 Francisco Núñez (ur. 1924) – argentyński bokser, olimpijczyk z 1948 i 1956
 Francisco Núñez  (ur. 1965) – amerykański dyrygent i kompozytor
 Francisco Núñez  (ur. 1982) – hiszpański polityk

Zob. też:
 Francisco Núñez Melián (zm. 1644) – hiszpański odkrywca, gubernator Wenezueli i Jukatanu
 Francisco Núñez Olivera (1904–2018) – hiszpański superstulatek